Noriega ist der Familienname folgender Personen:

 Adela Noriega (* 1969), mexikanische Schauspielerin
 Alberto Tejada Noriega (* 1956), peruanischer Fußballschiedsrichter, Mediziner und Politiker
 Alfredo Noriega Arce (1922–1993), peruanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Lima
 Carlos Noriega (1922–1991), uruguayischer Wasserspringer und Schwimmer
 Carlos I. Noriega (* 1959), US-amerikanischer Astronaut

 Erick Noriega (* 2001), peruanisch-japanischer Fußballspieler
 Francisco Noriega, Fußballspieler
 José Antonio Noriega (* 1969), mexikanischer Fußballspieler
 José Luis Noriega, dreifacher peruanischer Tennismeister (1989, 1990, 1993)
 Manuel Noriega (1938–2017), Chef der Nationalgarde und Diktator von Panama
 Oscar Noriega US-amerikanischer Jazzmusiker
 Patricio Noriega (* 1971), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Rodrigo Noriega, mexikanischer Fußballspieler
 Sigifredo Noriega Barceló (* 1951), mexikanischer Priester, Bischof von Zacatecas
 Victor Noriega (* 1978), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Zenón Noriega Agüero (1900–1957), Präsident einer peruanischen Militärjunta 1950

Noriega bezeichnet folgende Orte:

 Noriega (Ribadedeva) einen Ortsteil der Gemeinde Ribadedeva in Asturien